Ruffians steht für:
 Ruffians (deutsche Band), deutsche Skaband (seit 1993)
 Ruffians (US-amerikanische Band), US-amerikanische Heavy-Metal-Band (1983–1989; seit 2004)

Siehe auch:
 Ruffian